Columbia — многозначный термин:
 Columbia Pictures — кинокомпания.
 Columbia Records — звукозаписывающая компания в США.
 Columbia Graphophone Company — звукозаписывающая компания в Великобритании.
 Шаттл «Колумбия» — Space Shuttle Columbia.
 Энциклопедия «Колумбия» — энциклопедия, выпускаемая издательским центром Колумбийского университета;
 Columbia Sportswear — американская торговая марка одежды и обуви.

См. также 
 Колумбия (значения)